

Geografia

Svizzera 
 Les Geneveys – antico nome di Les Genevez, comune nel distretto delle Franches-Montagnes (Canton Giura)
 Les Geneveys-sur-Coffrane – ex comune ora frazione di Val-de-Ruz, comune nel distretto di Val-de-Ruz (Canton Neuchâtel)
 Les Hauts-Geneveys – ex comune ora frazione di Val-de-Ruz, comune nel distretto di Val-de-Ruz (Canton Neuchâtel)